Perşembe (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Perşembe (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Perşembe